A 37ª edição da Vuelta decorreu entre 20 de abril a 9 de Maio de 1982 entre as localidades de Santiago de Compostela e Madrid. A corrida foi composta por 19 etapas, num total de mais de 3456 km, com uma média de 36,855 km/h.

Equipas participantes

Etapas

Classificações 

1982
1982 no ciclismo
Desporto na Espanha em 1982